Seznam korpusov z zaporedno številko 56.

Seznam 
 Pehotni
 56. strelski korpus (ZSSR)
 56. korpus (Wehrmacht)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 56. tankovski korpus (Wehrmacht)
 56. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi